Натуральне число 21
 21 рік до нашої ери
 21 рік нашої ери
 21 століття до нашої ери
 21 століття нашої ери